

Botanica 
 Gallio – genere di piante della famiglia Rubiaceae

Chimica 
 Gallio – elemento chimico

Geografia 
 Gallio – comune della provincia di Vicenza
 Gallio – frazione del comune di Bleggio Superiore in provincia di Trento

Persone 
 Gallio – nobile famiglia di Como
 Antonio Tolomeo Gallio Trivulzio – nobile e filantropo italiano
 Christoph Gallio – sassofonista jazz svizzero di origini italiane
 Francesco I Gallio – nobile, diplomatico e militare italiano
 Gaetano Gallio – nobile italiano
 Lucio Junio Anneo Gallio – politico e retore romano
 Marco Gallio – cardinale e vescovo cattolico italiano
 Quinto Gallio – edile e pretore romano
 Silvio Gallio – saggista, articolista, ferroviere italiano
 Stefano Gallio – calciatore italiano
 Tolomeo Gallio – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Tolomeo II Gallio – nobile italiano
 Tolomeo III Saverio Gallio – nobile italiano

Personaggi immaginari 
 Selene Gallio – personaggio dei fumetti della Marvel Comics

Zoologia 
 Gallio – genere di farfalle della famiglia degli Esperidi
 Gallio carasta – lepidottero della famiglia degli Esperidi
 Gallio eti – lepidottero della famiglia degli Esperidi
 Gallio furtadoi – lepidottero della famiglia degli Esperidi
 Gallio imperatriz – lepidottero della famiglia degli Esperidi
 Zosterops gallio – specie di uccelli passeriformi della famiglia Zosteropidae

Pagine correlate 
Gallia (disambigua)
Palazzo Gallio

Altri progetti